Espe steht für:

 Espe oder Zitterpappel, Laubbaum aus der Gattung der Pappeln
 Espe (Fulda), linker Zufluss der Fulda nahe Simmershausen (Fuldatal), Landkreis Kassel, Hessen, Deutschland
 Espe Sogn, Gemeinde auf der Ostseeinsel Fünen, Region Syddanmark, Dänemark
 3M ESPE AG, Tochterunternehmen des Konzerns 3M, siehe 3M #Medizin und Gesundheit
 Espe (Band), deutsche Musikgruppe

Espe ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Espe (1885–1965), deutscher Lehrer und Romanist
 Karl August Espe (1804–1850), deutscher Theologe, Pädagoge und Autor
 Walter Maria Espe (1895–1968), Künstlername Viktor Corzilius, deutscher Komponist und Schriftsteller 

Siehe auch:
 ESP
 Espeln
 SP